Franciaország
Vauban, település Saône-et-Loire megyében

 Németország
Vauban, Freiburg im Breisgau legújabb városnegyede

Más
Sébastien Le Prestre de Vauban, Franciaország marsallja